Миниофис (от  — малый, office — офис) — схема аренды офисного помещения, которая состоит в предоставлении арендатору не отдельного офиса, а оборудованного рабочего места на длительный период.

Суть данной схемы заключается в том, что арендатор платит только за рабочее место, а пользуется офисным центром в целом, наряду с другими арендаторами, также снимающими отдельные рабочие места. При этом в одном офисном помещении работают несколько небольших компаний или индивидуальных предпринимателей, сферы деятельности которых чаще всего различны.

История 
Обслуживаемые офисы. Первые так называемые «обслуживаемые офисы» («serviced offices») стали создаваться в 1980-х годах, в крупных деловых центрах США. Поначалу это были колл-центры для путешествующих бизнесменов (торговцев). В «обслуживаемых офисах» был общий секретарь.

Они были оборудованы:
 переговорными комнатами;
 мебелью;
 бытовыми удобствами — кондиционер, отопление.

В Великобритании идею совместной работы в одном помещении нескольких человек впервые выдвинули адвокаты. Они собирались для работы на одной территории, делили между собой затраты на наем общего персонала (администраторов, секретарей) и другие дополнительные расходы на обслуживание офиса.

Техническое решение. В 1968 году Роберт Проптс сконструировал первый кубикл — отдельное рабочее место, отделенное перегородками от остального офисного пространства и позволяющее работнику делать что-либо, не отвлекаясь на других людей в офисе. Проптс назвал свой проект «Action Office». Основная задумка проектировщика заключалась в следующем: кубикл должен повысить производительность труда отдельного работника. Кубикл был оборудован дополнительными полками для хранения бумаг. В зависимости от размера, кубикл может быть также небольшой комнатой для переговоров. Большинство кубиклов оборудованы одним стулом для клиентов, некоторые оборудованы таким образом, что можно поставить дополнительные стулья, если придет 2—3 человека.

«Коворкинг» на Западе. В 2005 году американский программист Бред Ньюберг вместе с другими фрилансерами арендовал помещение и предложил им купить технику для общего пользования: телефон, факс, принтер, а также провести в офис Интернет. Придуманную схему общей аренды офисного помещения Ньюберг назвал сначала «9 to 5 group», а затем — «коворкингом» (англ. co-working, совместно работающие). Этот термин был введен еще в 1999 году Берни ДеКовеном. Идея «коворкинга» заключается в том, что на одной территории работают люди, оставаясь независимыми и свободными и не испытывая при этом недостатка в общении. Коворкинг-центр представляет собой офисное помещение, чаще открытой планировки, в котором расположено несколько рабочих мест для фрилансеров. Вслед за США коворкинг-центры стали появляться и в Европе. За 3 года коворкинги распространились по всему миру.

«Коворкинг» в России. В России первый коворкинг появился в Екатеринбурге. Санкт-Петербург стал вторым городом после Екатеринбурга, где открылся коворкинг-центр. В конце мая 2008 года студент Алексей Найден открыл на Лиговском проспекте центр New Level — первый в городе объект, в котором в аренду сдавались не отдельные помещения, а индивидуальные рабочие места. Однако спустя несколько месяцев проект пришлось закрыть. Такая же участь постигла и ряд других коворкинг-центров, появившихся в Петербурге. Сейчас, по разным оценкам, в городе насчитывается от 15 до 20 коворкинг-центров. В Петербурге подобный формат наиболее привлекателен для специалистов IT-индустрии, а также небольших компаний и начинающих коммерсантов, которым не по карману снимать отдельный офис. Помещения площадью 80—120 м² рассчитаны на 12—25 человек. Плата за пользование рабочим столом варьируется в диапазоне от 4 до 8 тыс. руб.

Переход к «миниофисам». Во время экономического кризиса аренда отдельных рабочих мест начала набирать популярность среди представителей российского малого и среднего бизнеса, которые увидели в ней средство сокращения издержек. От понятия «коворкинг» многие офисные центры с отдельными рабочими местами постепенно отошли — услуга по аренде оборудованного «под ключ» рабочего места стала называться «миниофис». Главное отличие «миниофисов» от «коворкинга»: арендодатель решает за арендатора все организационные и бытовые вопросы: техническая оснащенность рабочего места, охрана и уборка помещения, прием корреспонденции и звонков. В коворкинг-центрах подобные вопросы арендаторам приходится решать самостоятельно. Офисные центры с отдельными рабочими местами оборудованы, как правило, общей переговорной комнатой и кухней.

Специфика миниофисов

Плюсы 
 Низкие арендные ставки. За одно рабочее место, даже в центре города, арендатор платит в месяц значительно дешевле, чем за отдельное помещение в бизнес-центре.
 Удобство. Арендодатели, как правило, освобождают арендатора от решения ряда вопросов: выполнение ремонта в помещении, обустройство офиса мебелью, техническое обслуживание деятельности.
 Возможность расширения бизнес-контактов. За счет того, что арендаторы рабочих мест работают в основном в разных сферах бизнеса, возможно приобретение полезных бизнес-контактов. Для специалистов в одной сфере — обмен опытом.
 Взаимопомощь. Вокруг всегда есть люди, которые придут на помощь.
 Повышение степени мотивации. Легче работать, когда вокруг тоже работают люди, так как срабатывает эффект самомотивации. Это существенный плюс для работы фрилансеров и индивидуальных предпринимателей.

Минусы 
 Высокие арендные ставки по сравнению с отдельными офисными помещениями класса С и D
 Другие арендаторы. Есть риск, что попадутся «соседи», с которыми трудно будет работать в одном офисе и пользоваться общей техникой. Возможны определенные разногласия между арендаторами.
 Безопасность. В офисном помещении, которым пользуется несколько человек, труднее контролировать свои личные вещи.
 Рабочие часы. Обычно офисные центры открыты в строго определённое время, что может быть неудобно людям, привыкшим работать поздно вечером или по ночам.
 Конкуренты. Арендаторами «миниофисов» могут быть компании, сферы деятельности которых совпадают. Существует возможность перехода клиентов от одной компании к другой.

Мировая и российская практика 
Компания Regus, созданная в Брюсселе в 1989 году, сформировала первую глобальную сеть бизнес-центров с системой незакрепленных рабочих мест и возможностью совместного использования офисного пространства. Сегодня услугами Regus в той или иной форме пользуется более половины компаний списка 500 крупнейших мировых брендов (по версии журнала Fortune), а также тысячи малых и средних предприятий.

Примечания 

Организация труда